Engström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Engström 15 543
 Ängström 2
 Engstrøm 1
Tillsammans med 1 person, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 15 547 personer, vilket ger namnet plats nummer 41 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Engström

A
 Agneta Engström (född 1971), TV-profil
 Albert Engström (1869–1940), konstnär och författare
 Alf Engström (1932–1983), arkitekt
 Anders Engström (född 1963), musiker
 Anders Engström (född 1963), finlandssvensk regissör
 Arne Engström (1920–1996), professor, generaldirektör

B
 Bengt Engström (1898–1949), författare
 Bengt Olof Engström (född 1926), musikadministratör och pedagog
 Bill Engström-Johansson (1917–1979), arkitekt
 Björn Engström (född 1966), filmare
 Björn Engström (född 1955), politiker
 Boris Engström (1931–2009), dokumentärfilmare och TV-man

C
 Calle Engström (född 1959), bluessångare
 Carl Engström, flera personer
 Carl Engström (kommendör) (1863–1945)
 Carl Engström (överste) ( (1864–1935)
 Carl Engström (skådespelare) (1870–1939), teaterregissör
 Carl Gustaf Engström, flera personer
 Carl Gustaf Engström (politiker) (1838–1895), politiker och godsägare
 Carl Gustaf Engström (skådespelare) (1841–1874), författare och skådespelare
 Carl Henrik Engström (1785–1858), bergsman och politiker
 Cecilia Engström , flera personer
 Cecilia Engström (kristdemokrat) (född 1972), politiker
 Cecilia Engström (miljöpartist) (född 1980), politiker
 Christian Engström, flera personer
 Christian Engström (militär) (1827–1916), sjömilitär och kanobåtskonstruktör
 Christian Engström (politiker) (född 1960), politiker
 Clas Engström (1927–2017), författare

D
 David Engström (född 1990), fotbollsspelare
 Désirée Pethrus Engström (född 1959), politiker, kristdemokrat

E
 Edvin Engström (1890–1971), arkitekt
 Egon Engström (1936–1998), skådespelare
 Einar Engström (1884–1964), lärare
 Einar Engström (lexikograf) (1899–1973), lexikograf
 Emma Engström (född 1985), barnskådespelare
 Erik Engström, flera personer
 Eric Engström (1875–1941), lantbrukare och riksdagsman
 Erik Engström (affärsman) (född 1963)
 Erik Engström (skådespelare) (1988–2006)
 Eva Engström (född 1933), skådespelare
 Ewa Engström (född 1941), pianist och pianopedagog

F
 Felix Engström (född 1968), skådespelare
 Folke Engström (1856–1926), astronom

G
 Georg Engström (1795–1855), psykiater
 Gert Engström (1918–2002), journalist och TV-man
 Gunnar Engström (1923–2015), företagsledare
 Gunvor Engström (född 1950), företagsledare
 Gustaf Engström (1841–1874), skådespelare och författare
 Göran Engström, flera personer
 Göran Engström (författare), (1946–2016), journalist och författare
 Göran Engström (politiker), (född 1945), centerpartist och skogsbrukare från Dalarnas län
 Gösta Engström (född 1939), skådespelare

H
 Hans Engström (1858–1941), tecknare
 Hans Engström (1923–2002), företagsledare
 Hans Einar Engström (född 1940), jurist och lexikograf
 Hans V. Engström (1949–2014), skådespelare
 Herman Engström (1882–1951), politiker
 Hillevi Engström (född 1963), politiker
 Håkan Engström (1908–1987), konstnär
 Håkan Engström (född 1966), journalist

I
 Ingrid Engström (aktiv 1959), friidrottare
 Isa Engström (född 1990), barnskådespelare
 Isak Engström (1875–1963), konstnär
 Ivar Engström (1881–1971), arkitekt

J
 Jan Henrik Engström (född 1969), fotograf och regissör 
 Jesper Engström (född 1992), finländsk fotbollsspelare
 Johan Ludvig Engström (1812–1877), läkare och amatörmusiker
 Jon Engström (1794–1870), tidningsredaktör
 Josefine Engström (född 1986), skidorienterare
 Jöns Engström (1847–1904), gravör och litograf
 Jöns Engström (1849–1889), fackföreningsledare och tidningsredaktör

K
 Kaj Engström (född 1948), målare och skulptör
 Karl-Göran Engström (född 1939), ämbetsman
 Kerstin Engström-Silvander (1916–1992), konstnär och bokillustratör
 Kjell Engström (född 1929), zoolog, museidirektör
 Kjell Leander Engström (1914–1979), konstnär

L
 Lars Engström, flera personer
 Lars Engström (konstnär) (1914–1950), konstnär och konsthantverkare
 Lars Engström (läkare) (1923–2000), läkare
 Lars Engström (skådespelare) (1927–2009), teaterchef, regissör och skådespelare
 Lars Einar Engström (född 1953), psykolog, författare och föreläsare
 Lars-Göran Engström (1942–2020), hovrättspresident
 Lars Magnus Engström (1867–1951), präst
 Lars-Magnus Engström (1938–2014), professor i beteendevetenskaplig idrottsforskning
 Leander Engström (1886–1927), konstnär
 Lennart Engström (1912–1981), tjänsteman och textförfattare
 Lilly Engström, (1843–1921), pedagog
 Linda Engström (född 1986), debattör, aktiv i nykterhetsrörelsen
 Linnéa Engström (född 1981), politiker, miljöpartist
 Lisbeth Engström (född 1949), friidrottare

M
 Malena Engström (född 1967), skådespelare
 Malin Engström (1897–1967), konstnär och författare
 Margareta Engström (1935–2014), skulptör
 Margaretha Engström (född 1950), journalist
 Marie Engström (född 1953), politiker
 Mathias Engström (1725–1804), möbelsnickare
 Mats Engström (född 1960), journalist
 Mats Engström (idrottsledare) (född 1955)
 Micke Engström (född 1966), kortfilmare
 Mikael Engström (född 1961), journalist och fotograf
 Molly Engstrom (född 1983), amerikansk ishockeyspelare

N
 Nils Engström (1851–1906), lantbrukskemist

O
 Odd Engström (1941–1998), politiker
 Olle Engström (1920–2003), frikyrkoledare
 Olof Engström (född 1943), fysiker
 Otto Engström (1853–1919), finländsk läkare
 Ove Engström (född 1940), vissångare

P
 Patrik Engström, flera personer
 Patrik Engström (friidrottare) (född 1977), långdistanslöpare
 Patrik Engström (politiker)(född 1968), socialdemokrat
 Paul Leander Engström (född 1966), finansman och filantrop 
 Per Engström, flera personer
 Per Engström (1873–1931), konstnär
 Per Engström (1920–2018), konstnär
 Per Engström (född 1963), författare
 Pye Engström (född 1928), skulptör

R
 Ragnar Engström (1905–1992), konstnär

S
 Seth Engström (född 1987), illusionist
 Sigrid Engström (1863–1924), läkare
 Siv Engström-Svensson (född 1929), målare, tecknare och grafiker
 Sofia Engström (född 1988), ishockeyspelare
 Sten Engström (1895–1979), arkivarie
 Stig Engström, flera personer
 Stig Engström (Skandiamannen) (1934–2000), utpekad som Olof Palmes mördare
 Stig Engström (skådespelare) (född 1942), skådespelare
 Sune Engström (1907–1967), kompositör och kapellmästare med artistnamnet Sune Waldimir
 Sune Engström (ingenjör) (1862–1943), ingenjör
 Suno Engström (1822–1892), politiker
 Sven Engström (1922–1991), möbelarkitekt

T
 Theofil Engström (1915–2011), sångare och kompositör
 Thomas Engström (född 1975), författare
 Thorsten Engström (1901–1941), konstnär och författare
 Tom Engström (född 1942), radioprofil
 Tord Leander Engström (1914–1985), konstnär
 Torolf Engström (1909–1987), skulptör

V
 Victor Engström (1989–2013), bandyspelare
 Ville Engström (1830–1877), konstnär

W
 Wilhelm Engström (född 1953), läkare

Y
 Ylva Engström (född 1957), molekylärbiolog

Källor

Svenska efternamn